Алгирдас (1296 - 24. мај 1377) је био велики кнез Литваније. Био је син Гедимина и Јевне.

Породично стабло 

Умрли 1377.
Велики кнежеви Литваније